Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2009 года проходил одновременно с турниром мужчин в Ижевске с 3 по октября. Главный судья, арбитр ФМЖД: Чебышев Р. Н., главный секретарь, арбитр ФМЖД: Мельников А. П.

Медали 
 личный зачет
 — Олеся Абдуллина

 — Матрёна Ноговицына

 — Елена Мильшина

 командный зачет (первый номер+второй номер команды)

 — Елена Мильшина, Олеся Абдуллина

 — Елена Читайкина, Татьяна Тетерина

 — Наталья Шестакова,  Айыына Собакина

Результаты 

Итоговый протокол лично-командного чемпионата России по международным шашкам среди женщин
(командный зачет)

1 место Башкортостан — 3 очка (Мильшина Елена 2 место, Абдуллина Олеся 1 место)

2 Москва 7 очков (Читайкина Елена 4 место, Тетерина Татьяна 3 место)

3 место Саха (Якутия) 12 очков — (Шестакова Наталья 5 место, Собакина Айыына 7 место)

4 место Красноярский край 14 очков (Савина Нона 6 место, Савина Евгения 8 место)

5 место Удмуртия 19 очков (Клыкова Екатерина 10 место, Осипова Кристина 9 место)

Примечания 

Чемпионаты России в 2009 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Спортивные соревнования в Ижевске
2009 год в шашках
Октябрь 2009 года
2000-е годы в Удмуртии
2009 год в Удмуртии